Il doppio maschile del China Open 2015 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2015.

Jean-Julien Rojer e Horia Tecău erano i detentori del titolo ma hanno perso in semifinale da Vasek Pospisil e Jack Sock.

Pospisil e Sock hanno conquistato il titolo battendo in finale Daniel Nestor e Édouard Roger-Vasselin per 3–6 , 6–3 , [10–6].

Teste di serie 

  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (semifinale)
  Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić (semifinale)

  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (primo turno)
  Daniel Nestor /  Édouard Roger-Vasselin (finale)

Qualificati 

  Julian Knowle /  Oliver Marach (primo turno)

Wildcard 

  Djordje Djokovic /  Novak Đoković (quarti di finale)

  Gong Maoxin /  Michael Venus (primo turno)

Tabellone

Qualificazioni

Teste di serie 

  Julian Knowle /  Oliver Marach (qualificati)

  Tejmuraz Gabašvili /  Lukáš Rosol (primo turno)

Qualificati 

  Julian Knowle /  Oliver Marach

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

China Open 2015
ATP World Tour 2015